Качик, Качик (тив. Качык) — входить до складу Ерзинського кожууну республіки Тива Російської Федерації.
 Тадеуш Качик — польський спортсмен, хокеїст.